Аву может означать:

 АВУ — аббревиатура обозначающая:
 Абонентское высокочастотное уплотнение.
 Абонентскую высокочастотную установку.

 Аву — вулкан на острове Сангихе, Индонезия.